Il doppio del Countrywide Classic 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Sébastien Grosjean e Nicolas Kiefer.

Grosjean e Kiefer hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Justin Gimelstob e Michaël Llodra.

Teste di serie
 Donald Johnson /  Jared Palmer (quarti di finale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 David Adams /  Sjeng Schalken (primo turno)
 Neville Godwin /  Kevin Ullyett (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Countrywide Classic 2002
ATP Tour 2002